Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue ou  rue des Pâquerettes :

Rue des Pâquerettes à Braine-l'Alleud
 Rue des Pâquerettes à Bruxelles
 Rue des Pâquerettes à Morlanwelz

Rue des Pâquerettes à Épinal
 Avenue des Pâquerettes à Mitry-Mory
 Rue des Pâquerettes à Nanterre
 Rue des Pâquerettes à Nantes
 Rue des Pâquerettes à Montpellier

Rue des Pâquerettes à Delémont

Notes et références

Voir aussi 
 

Pâquerettes Rue